Диарсенид осмия — бинарное неорганическое соединение 
осмия и мышьяка
с формулой OsAs,
кристаллы,
не растворимые в воде.

Получение 
 В природе встречается минерал омейит — OsAs с примесями Ir и Ru .

 Спекание стехиометрических количеств порошкообразного осмия и мышьяка:

Физические свойства 
Диарсенид осмия образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nnm,
параметры ячейки a = 0,54129 нм, b = 0,61910 нм, c = 0,30126 нм, Z = 1
.

Не растворяется в воде.

Является полупроводником р-типа
.

Примечания

Литература 
 

осмия
Полупроводники
Кристаллы ромбической сингонии